Арте́ковская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Артековская улица — улица в Владивостоке.
 Артековская улица — улица в Воронеже.
 Артековская улица — улица в Гурзуфе.
 Артековская улица — улица в Москве.

Украина 
 Артековская улица — улица в Днепре.
 Артековская улица — улица в Донецке.